Лига Леумит 1992/1993 — 41-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1992/1993
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1992 году
1993 год в Израиле
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993